Тромбин:

 Тромбин — фермент, сериновая протеаза.
 Тромбин, Кристован (род. 1980) — бразильский футболист.